Bastilja ima više značenja:
 Bastilja (Modena)
 Bastilja (Torino)